Aiglon (französisch für "junger Adler") bezeichnet

in der Geschichte

 l'Aiglon: Übername von Napoleon II (1811–1832)

im Bildungs- und Kulturbereich
 
 L'Aiglon, deutsch Der junge Adler, Drama von Edmond Rostand über Napoleon II
 L'Aiglon (Oper), Oper von Arthur Honegger und Jacques Ibert nach dem Drama von Edmond Rostand
 Aiglon College, ein Schweizer Internat

im Verkehr

 Aiglon (Motorradmarke), eine ehemalige französische Fahrrad- und Motorradmarke
 Aiglon, eine ehemalige französische Automarke der Alliance Automobiles
 Aiglon, eine Automobil-Designstudie von Luigi Colani
 Société Aiglon, ein ehemaliger französischer Flugzeughersteller
 Caudron C.600 Aiglon, ein Flugzeugtyp des ehemaligen französischen Flugzeugherstellers Caudron
 Robin R.1180  Aiglon, ein Flugzeugtyp des ehemaligen französischen Flugzeugherstellers Robin (Apex Group)
 Aiglon (Yacht), eine spanische Segelyacht
 Aiglon (Sloop), eine französische Sloop

im Sport

 Aiglon du Lamentin, Fussballklubs auf Martinique 
 Les Aiglons werden die Spieler des Fussballklubs OGC Nizza genannt

siehe auch

 Les Aiglons, eine ehemalige Schweizer Rockband
 Les Aiglons werden die  Einwohner von Aigle VD genannt.